IDF або idf можуть означати:

 Israel Defense Forces — збройні сили Ізраїлю
 International Diabetes Federation — міжнародну федерацію діабету
 International DOI Foundation — організацію, яка розробила цифровий ідентифікатор об'єкта ()

Техніка 
 AIDC F-CK-1 — Indigenous Defense Fighter (IDF), тайванський легкий ударний багатоцільовий винищувач

Місця 
  — аеропорт в Ідіофі (Конго) має IATA код IDF
 Île-de-France — один з 18 регіонів Франції. Включає в себе місто Париж

Інші використання 
 TF-IDF (TF — term frequency, IDF — inverse document frequency) — статистичний показник, що використовується для оцінки важливості слів у контексті документа
 Intel Developer Forum — зібрання техніків для обговорення продуктів Intel